Маншу́к (Мансия́) Жиенгали́евна Маме́това  (; 2 октября 1922, аул Жиеккум, Киргизская АССР — 15 октября 1943, под Невелем) — пулемётчица 100-й отдельной стрелковой бригады 3-й ударной армии Калининского фронта, старший сержант, первая казахская женщина, которой было присвоено звание Герой Советского Союза.

Биография 
Родилась 2 октября 1922 года в ауле Жиеккум Урдинского района Уральской губернии (ныне в Республике Казахстан). Казашка, из рода шеркеш.
При рождении получила имя Мансия. В раннем детстве была удочерена бездетной супружеской парой Маметовых — Аминой и Ахметом, врачей-инфекционистов, гостивших в ходе командировки в доме своих родственников (в казахских семьях по традиции могли передать старшего ребёнка на воспитание старшим родственникам, а приёмные родители Мансии не могли родить ребёнка). Родные родители — отец Жиенгали и мама Тойылша посчитали, что в высокообразованной семье Маметовых их дочери смогут дать достойное образование и лучшее будущее. Приёмная мама Мансии называла свою маленькую дочь ласкательно Моншақ, Моншагым — моя жемчужинка, бусинка. По одной из версий, девочка не могла выговорить слово «Моншақ» и у неё получалось лишь «Манчук», это имя впоследствии закрепилось в документах. Для врачей-инфекционистов в те годы работы хватало, семья часто переезжала — на работу в Саратовской области, на Мангышлаке, позднее Ахмета Маметова назначили руководителем областного здравоохранения в Уральске (в уральском доме Маметовых ныне музей Маншук). В середине 1930-х родители переехали в Алма-Ату, где Маншук окончила рабфак, два курса медицинского института. Работала в аппарате Совнаркома Казахской ССР, секретарём заместителя Председателя Совнаркома. В 1938 году Ахмет Маметов был арестован, как бывший деятель западного крыла Алашорды. Он был расстрелян вскоре после ареста, но долгое время родные не знали о его судьбе. Приёмная мама Амина советовала дочери указывать в анкетах лишь своих первых родителей: «Говори всем, что твои родные — отец Жиенгали и мама Тойылша — и что они умерли в Урде!» Но Маншук верила в невиновность отца и не поменяла фамилию, не боялась бороться за честное имя своего отца и написала три письма Сталину, в которых пыталась доказать, что отец был оклеветан. В это же время её родной отец в Урде был обвинён в хищении зерна и также вскоре погиб в заключении.

В Красной Армии с сентября 1942 года, писарь штаба 100-й Казахской отдельной стрелковой бригады (8 декабря 1943 года преобразована в 1-ю стрелковую дивизию. Впоследствии дивизия была награждена орденом Красного Знамени, ей было присвоено почётное наименование «Брестская»), затем медсестра. На фронте окончила курсы пулемётчиков и была назначена первым номером пулемётного расчёта в строевую часть.

15 октября 1943 года в тяжёлых боях за освобождение города Невеля (Невельская наступательная операция) при обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулемётного расчёта, будучи тяжело ранена осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых.

Похоронена в .

Звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Маметовой Маншук Жиенгалиевне присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года посмертно.
Она стала первой девушкой из Казахстана, удостоенной этой высокой награды.

Память 
 М. Маметовой посвящена поэма М. Хакимжановой «Маншук».
 В 1969 году режиссёром М. С. Бегалиным по сценарию А. С. Кончаловского был снят фильм «Песнь о Маншук». В роли Маншук снялась Н. У. Аринбасарова.
В 2022 году был снят 6 серийный телесериал Маншук, показанный в декабре того же года на телеканале Хабар роль исполнила актриса Зухра Сайпи. 
 В городе Шымкент в честь Маншук Маметовой названа школа № 35 и улица, в городе Тараз школа № 27, средняя школа в с. Шымыр, Ескельдинского района Алматинской области, а в Алма-Ате — технический лицей № 28, школа в селе Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области.
 В Алмате, Уральске, Сайхине именем Маншук Маметовой названа одна из центральных улиц, а в Центральном сквере установлен парный бронзовый памятник казахским девушкам — героиням войны — Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой.
 В основном гребне Мало-Алматинского отрога южнее Алма-Аты находится вершина имени Маншук Маметовой.
 В Невеле с 1978 года установлен памятник М. Маметовой и её именем названа улица. 1 мая 2010 года памятник был обновлён .
 В Уральске (Казахстан) в 1988 году был установлен памятник М. Маметовой на площади, названной её именем. Пятиметровый и восьмитонный памятник простоял более тридцати лет, в 2017 году его заменили на новый, посвящённый трём героям Великой Отечественной войны — Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и Хиуаз Доспановой под названием «Славные дочери казахского народа».
 В Уральске (Казахстан) находится дом музей М. Маметовой по улице Сарайшық, дом 51 (Государственное учреждение «Мемориальный музей имени М. Маметовой»). На основе музея в Уральске в 2010 году был открыт музей Маншук в Актобе.
 Единственная швейная фабрика в Астане носит имя Маншук Маметовой.

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 
 
 Чечеткина О. Батыр Маншук // Героини. Вып. I. (Очерки о женщинах — Героях Советского Союза). — М.: Политиздат, 1969.
 Халимульдина А. И. (Прокопенко), Халимульдин А. К. Звездный час Маншук. Алма-Ата: Жалын, 1985. — 400 с.

Ссылки 
 
 Дом-музей Героя Советского Союза Маншук Маметовой.  (г. Уральск).
 Разговор с Маншук.
 Классный час о Маншук Маметовой.
 
 Почтовая марка с изображением Маметовой Маншук.

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Женщины в Великой Отечественной войне
Военные Казахстана